Аветис Султа́нович Султа́н-Заде́ (, настоящая фамилия Микаэля́н, 1888 — 16 июля 1938) — деятель иранского коммунистического движения, теоретик и публицист.

Биография

Родился в бедной армянской семье. Учился недалеко от Еревана и по окончании школы примкнул к революционному движению на Кавказе. С 1912 года — член РСДРП. В 1919 году, как и Хайдар Амуоглы, был направлен Коминтерном в Ташкент, где работал в Совете международной пропаганды на Востоке. Вместе с другими советниками отправляется в Гилянскую республику, где становится одним из основателей Иранской коммунистической партии и членом её ЦК. Возглавил левое крыло партии, которое требовало немедленного проведения земельной реформы и выступало против сотрудничества с Кучек-ханом. Одновременно в 1920—1923 гг. — член Исполкома Коминтерна от Персии. С 1925 г. — главный редактор журнала «Экономическое строительство», принимает участие в работе советской банковской системы до 1927 г. Автор ряда исследований о Персии. Снят со всех постов в 1935 году, расстрелян 16 июня 1938, посмертно реабилитирован. Сын — скульптор Леонид Берлин.

В 1930-е годы женой А. Султан-заде была Салима Арифовна Бурнашева, происходившая из московской татарской купеческой семьи.

14 мая 2017 года в Москве на стене дома 9, корп. 3 в Оболенском переулке был установлен мемориальный знак «Последний адрес» Аветиса Султановича Султан-Заде .

Труды

 Экономика и проблемы национальных революций в странах Ближнего и Дальнего Востока. 1921 г.
 Современная Персия. М., 1922.
 Мировая нефтяная промышленность // Делези. Нефть. Перевод с французского И. Маркельс и X. Рыт, с приложением статьи А. Султан-Заде. М. 1923 г.
 Колониальный Восток. Социально-экономические очерки, под редакцией Султан-Заде. 1924 г.
 Английский империализм и социально-экономическая природа монархии Реза-шаха Пехлеви // Революционный восток. №3 Журнал Научно-исследовательской ассоциации при Коммунистическом университете трудящихся Востока им. И. В. Сталина. М. 1928 г.
Экономическое развитие Персии и английский империализм. /Труды  Научно-исследовательской Ассоциации при Коммунистическом Университете  Трудящихся Востока имени И.В. Сталина. - М: Издание Коммунистического Университета Трудящихся Востока имени И.В. Сталина, 1930. - 140 с.

Литература 

 Chaqueri Cosroe:
 Avetis Sultanzade, The Forgotten Revolutionary Theoretician. Institut Sultanzade Pour La Recherche Ouvrière. 1976
 The Soviet Socialist Republic of Iran, 1920—1921: Birth of the Trauma. University of Pittsburgh Press, Pittsburgh and London, 1995.

Воспоминания Раузы Кастровой об Аветисе Султан-заде и Салиме Бурнашевой 
http://www.bg.ru/article/8936/?chapter=2

Примечания

Ссылки
 آرشيو آوتيس سلطانزاده 
 (آرشيو: آوتيس ميکائيليان (سلطان زاده 
 Дёмин Юрий Александрович.  Коммунистическая партия Ирана, её деятельность и взаимоотношения с Коминтерном (1917—1937 годы) Дис. канд. ист. наук. Иркутск, 2006

Коммунисты Ирана
Репрессированные в СССР
Казнённые революционеры
Расстрелянные в СССР
Востоковеды России
Члены Исполкома Коминтерна
Революционеры России
Революционеры Ирана
Революционеры Армении
Казнённые в 1938 году
Персоналии: Последний адрес в Москве